Лагу́на-Ко́мби — универсальный семейный швербот — был спроектирован в 2010 году конструктором Ершовым Б. Н. Четыре модификации на основе стеклопластикового корпуса — гребная, моторная, парусная, РИБ — изготавливаются в Санкт-Петербурге с 2010 года.

Прототипом швертбота «Лагуна-Комби» была гребно-моторная лодка «Лагуна», прототипом которой ранее была лодка-картоп «Пионер», также спроектированные Борисом Ершовым.

Рангоут швертбота состоит из мачты длиной 3 м, гафеля и гика. Мачта раскрепляется легкосъёмными вантами и штагом.

У «Лагуны-Комби» может быть два варианта парусного вооружения: простое — типа «кэт», и «шлюп-гуари» — когда ставятся три паруса — грот, стаксель, геннакер.

В корпусе «Лагуна-Комби+» встроен дополнительный герметичный носовой рундук ёмкостью 100 литров.

Небольшие размеры и лёгкий вес позволяют перевозит швертбот на крыше легкового автомобиля.

Швертбот «Лагуна-Комби» имеет Знак соответствия при обязательной сертификации продукции в РФ, подтверждающий высокий уровень качества изделия и безопасности его использования.

На швертботах «Лагуна-Комби» с 2011 года организуются регаты на Судальском озере в Санкт-Петербурге, на других водоёмах Северо-Запада, в акваториях Московской, Псковской, Череповецкой и других областей Российской Федерации.

Технические характеристики 
 {| class="sortable wikitable"
! Наименование !! Лагуна-Комби !! Лагуна-Комби+
|-
| Длина (max), м || 3,54 || 4,00
|-
| Ширина (max), м || 1,37 || 1,44
|-
| Высота борта, м || 1,44 || 1,44
|-
| Вес корпуса, кг || 59 || 65
|-
| Грузоподъёмность, кг || 250 || 350
|-
| Подвесной мотор, л.с. || 5 || 5
|-
| Площадь парусов, кв.м. || || 
|-
| Грот || 3,54 || 3,54
|-
| Стаксель || 1,57 || 1,57
|-
| Геннакер || 4,50 || 4,50
|-
| Материал корпуса || Стеклопластик || Стеклопластик
|}

Без установки парусного вооружения «Лагуна-Комби» становится полноценной гребной прогулочной или рыбацкой лодкой.
Вёсла могут устанавливаться в двух положениях носовом или центральном, а также убираться в бортовые ниши.
Грести можно сидя на носовой банке или съёмной поперечной банке.

Подвесной мотор легко и надёжно крепится на транец лодки.

Съёмный надувной борт радикально увеличивает остойчивость лодки без потери ходовых качеств.

Парусное вооружение 
Кэт (простое парусное вооружение, 1 парус — грот):

Мачта (3 м) закрепляется консольно к носовой банке.
Гафель поднимается по мачте на скользящей каретке с помощью гафель-фала, который фиксируется стопорной уткой.

Шверт откидной, полностью убирающийся в швертовый колодец.

Руль с откидным пером.

Может управлять один человек.

Шлюп-гуари (с полным парусным вооружением — грот, стаксель, геннакер):

Мачта раскрепляется вантами и штагом.

Стаксель поднимается на штаге.

В носу лодки — бушприт для несения геннакера.

Оптимальный экипаж — 2 человека.

Примечания 

Маломерный флот
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2011 года
Спорт в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург